Азур:

 азур, лазурь () — название некоторых оттенков синего цвета от небесно-голубого до насыщенно-синего. Один из геральдических цветов.
 азур — группа органических красителей (Азур I, Азур II, Азур III…).
 азур, азура — торговое наименование халцедона-хризоколлы (ср. азурит — минерал тёмно-синего и голубого цвета (от персидского, через  — лазурь, синева).
 Азор (или Азур) — посёлок городского типа (местный совет) в Израиле.
 АЗУР — аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный.
 П-330 «Азур» — комплекс средств каналообразования, предназначенный для работы по проводным и радиорелейным (в том числе тропосферным) линиям связи.

См. также 
 Азур и Азмар — совместный франко-испанско-бельгийско-итальянский мультфильм 2006 года в жанре фэнтези.